Balla György (1953) orvos, gyermekgyógyász
 Balla György (1962) politikus, bányamérnök, mérnök-közgazdász